Münchwilen kan syfta på följande platser:

Geografi

Schweiz 

 Münchwilen, Thurgau, ort och kommun, 
 Münchwilen, Aargau, ort och kommun,